Cablu se poate referi la:
 cablu electric
 cablu de fibră optică
 cablu coaxial
 cablu consolă
 cablu inversor (sau cablu crossover)
 cablu ombilical
 cablu patch
 cablu torsadat (sau cablu Twisted Pair)

Vezi și 
 Cablul telegrafic transatlantic
 televiziune prin cablu
 cabluri încălzitoare